Ez a cikk a Tündéri keresztszülők (Angyali keresztszülők) című televíziós sorozat epizódjait mutatja be.

A Tündéri keresztszülők vagy Angyali keresztszülők amerikai számítógépes animációs vígjátéksorozat, amelyet Butch Hartman alkotott. Amerikában 2001. március 30. és 2017. február 22. között futott a Nickelodeonon. Magyarországon 2010. május 17. és 2017. augusztus 22. között futott először a KidsCon, majd a Disney Channelen, végül a Nickelodeonön. Ezen kívül készült három előszereplős film is.

Évados áttekintés

Filmek

Rövidfilmek

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

9. évad

10. évad

Jegyzetek 

Tündéri